Zapfenstreich steht für
Zapfenstreich, militärischer Begriff
Polizeiruf 110: Zapfenstreich, deutscher TV-Krimi von Christoph Stark 
 ugs. dem Ende des Ausschankes bzw. dem Beginn der Sperrstunde in der Gastronomie
Zapfenstreich (Film), ein US-Spielfilm aus dem Jahr 1973, Originaltitel Cinderella Liberty

Siehe auch:
Der große Zapfenstreich 
Großer Zapfenstreich
Zapfenstreich am Rhein